Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften im offenen Turnier bei der Schacholympiade 2006 in Turin. An der Olympiade nahmen 148 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 13 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Teams des Gastgeberlandes. Während die B-Mannschaft gemäß ihrer Ergebnisse platziert wurde, spielte das dritte Team außer Konkurrenz und erhielt keine Platzierung zugeordnet. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Weitere Wertungskriterien waren vorgesehen, mussten jedoch nicht herangezogen werden. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.

Mannschaften

1. Armenien

2. China

3. USA

4. Israel

5. Ungarn

6. Russland

7. Frankreich

8. Ukraine

9. Bulgarien

10. Spanien

11. Tschechien

12. Niederlande

13. Usbekistan

14. Georgien

15. Deutschland

16. Kuba

17. Schweden

18. Moldawien

19. England

20. Dänemark 

Der zweite Ersatzspieler Per Andreasen wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

21. Polen

22. Griechenland

23. Slowenien

24. Aserbaidschan

25. Kroatien

26. Rumänien

27. Schweiz

28. Lettland

29. Australien

30. Indien

31. Norwegen

32. Brasilien

33. Mazedonien

34. Kanada

35. Italien

36. Weißrussland

37. Serbien und Montenegro

38. Türkei

39. Vietnam

40. Indonesien

41. Bosnien und Herzegowina

42. Litauen

43. Slowakei

44. Philippinen

45. Island

46. Estland

47. Mexiko

48. Italien B

49. Iran

50. Portugal

51. Argentinien

52. Schottland

53. Kasachstan

54. Tadschikistan 

Der zweite Ersatzspieler Khaydar Rozikov wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

55. Katar

56. Irland

57. Kolumbien

58. Ägypten

59. Mongolei

60. Bangladesch

61. Albanien 

Der zweite Ersatzspieler Fatos Muco wurde nicht eingesetzt.

62. Finnland

63. Dominikanische Republik

64. Venezuela

65. Chile

66. Vereinigte Arabische Emirate

67. Paraguay

68. Marokko

69. Algerien

70. Belgien

71. Bolivien

72. Costa Rica

73. Peru

74. Ecuador

75. Turkmenistan 

Der zweite Ersatzspieler Niyazklich Niyazov kam während des Turniers nicht zum Einsatz.

76. ICSC

77. Österreich

78. Singapur

79. Puerto Rico

80. Malaysia

81. Luxemburg

82. Färöer 

Der zweite Ersatzspieler Finnbjørn Vang kam nicht zum Einsatz.

Italien C

83. Südafrika

84. Nicaragua

85. Irak

86. Andorra

87. Japan

88. Kirgisistan

89. Tunesien

90. Wales

91. Neuseeland

92. Nigeria 

Der an Brett 1 gemeldete Stammspieler Bobo Kigigha kam im Verlauf der Olympiade nicht zum Einsatz.

93. Syrien 

Der an Brett 4 gemeldete Stammspieler Talal Hilwani kam im Verlauf der Olympiade nicht zum Einsatz.

94. El Salvador

95. Libanon

96. Uruguay

97. Barbados

98. Pakistan 

Pakistans Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst mit der 4. Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus 10 Wettkämpfen.

99. Thailand

100. Trinidad und Tobago

101. Nepal 

Der zweite Ersatzspieler Sujendra Prasad Shrestha kam nicht zum Einsatz.

102. Botswana

103. Zypern

104. Jamaika

105. Angola

106. IPCA

107. Malta

108. Sudan 

Beider Ersatzspieler Bashir Siddig Eltag Siddig und Ayuel Deng Cypriano Cyer wurden nicht eingesetzt.

109. Sambia 

Die Mannschaft aus Sambia traf verspätet ein und nahm das Turnier erst mit der 4. Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus 10 Wettkämpfen. Der an Brett 1 gemeldete Stammspieler Amon Simutowe kam im Verlauf der Olympiade nicht zum Einsatz.

110. IBCA

111. Libyen

112. Uganda 

Der auf der ersten Ersatzposition gemeldete Spieler John Kikonyogo wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

113. Panama

114. Niederländische Antillen

115. Jemen

116. Guatemala

117. Sri Lanka

118. Brunei

119. Bahrain

120. Liechtenstein

121. Hongkong

122. Kenia

123. Jersey

124. Palästina

125. Haiti 

Der Ersatzspieler Jean Lamothe wurde nicht eingesetzt.

126. Monaco

127. Äthiopien 

Der an Brett 1 gemeldete Spieler Yohannes Damtew Tefera kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

128. San Marino

129. Suriname

130. Mosambik 

Der zweite Ersatzspieler Pedro Lucas Chambule wurde nicht eingesetzt.

131. Namibia

132. Honduras

133. Seychellen

134. Macau

135. Taiwan

136. Afghanistan

137. Mauritius 

Der zweite Ersatzspieler Jugutty Callychurn kam nicht zum Einsatz.

138. Guernsey

139. Fidschi

140. Malawi

141. Papua-Neuguinea

142. Südkorea

143. Bermuda

144. Aruba

145. Britische Jungferninseln 

Die auf der zweiten Ersatzposition gemeldete Spielerin Debra Hodge kam nicht zum Einsatz.

146. Ruanda

147. Amerikanische Jungferninseln

Quellen 
 Schacholympiade 2006 bei olimpbase.org
 Schacholympiade 2006 bei chess-results.com

Einzelnachweise und Anmerkungen 

2006
Schach 2006
Schach (Italien)
Sport (Turin)